

Cinema 
 L'incubo dei Mau Mau (The Heart of the Matter) – film del 1953 diretto da George More O'Ferrall

Letteratura 
 Il nocciolo della questione (The Heart of the Matter) – romanzo di Graham Greene del 1948

Musica 
 The Heart of the Matter – album di Kenny Rogers del 1985
 The Heart of the Matter – singolo di Don Henley del 1990, dall'album The End of the Innocence

Televisione 
 Il cuore del problema (The Heart of the Matter) – episodio della quarta stagione di Grey's Anatomy
 Il cuore del problema (The Heart of the Matter) – episodio della settima stagione di Settimo cielo
 Faccende di cuore (The Heart of the Matter) – episodio della prima stagione de Il tocco di un angelo